Cecrópio (tribuno) — oficial romano do 
 Cecrópio (duque) — oficial romano do 
 Cecrópio (homem claríssimo) — oficial romano do 

Desambiguações de antropônimos